|-
| (19401) 1998 ES11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (19402) 1998 EG14||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (19403) 1998 FA1||||18 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (19404) 1998 FO5||||24 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (19405) 1998 FT8||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (19406) 1998 FM10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 19407 Стендінг Беар (Standing Bear)||||25 березня 1998||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (19408) 1998 FM11||||22 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (19409) 1998 FA12||||24 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 19410 Ґізар (Guisard)||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 19411 Коллінарнолд (Collinarnold)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19412) 1998 FC24||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19413 Ґрантльюїс (Grantlewis)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19414) 1998 FP32||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19415 Парваменон (Parvamenon)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19416 Бенґласс (Benglass)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19417 Мадленхо (Madelynho)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19418) 1998 FL49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19419 Пінкхам (Pinkham)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19420 Вівекбух (Vivekbuch)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19421 Заххалетт (Zachulett)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19422) 1998 FV56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19423 Хефтер (Hefter)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19424 Ендрюсонґ (Andrewsong)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19425 Ніколасрапп (Nicholasrapp)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19426 Леаль (Leal)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19427) 1998 FJ66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19428 Ґрейссюй (Gracehsu)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19429 Ґрюбо (Grubaugh)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19430 Крістінауфер (Kristinaufer)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19431) 1998 FS70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19432) 1998 FL71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19433 Нафтц (Naftz)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19434 Багаффман (Bahuffman)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19435) 1998 FN75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19436 Мерікоул (Marycole)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19437 Дженібланк (Jennyblank)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19438 Хакі (Khaki)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19439 Еллісонтжонґ (Allisontjong)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19440 Суматіджайн (Sumatijain)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19441 Трюкфам (Trucpham)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19442 Браянрайс (Brianrice)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19443 Яньчжун (Yanzhong)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19444 Еддікотт (Addicott)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19445) 1998 FE112||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19446 Муроські (Muroski)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19447 Джесікаперл (Jessicapearl)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19448 Дженіферлінг (Jenniferling)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19449) 1998 FE125||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19450 Суссман (Sussman)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19451) 1998 FP125||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19452 Кіні (Keeney)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19453 Мердокхорн (Murdochorne)||||28 березня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 19454 Хенрімарр (Henrymarr)||||25 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19455) 1998 FJ145||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19456 Пімдуглас (Pimdouglas)||||21 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 19457 Робкастілло (Robcastillo)||||21 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 19458 Лего (Legault)||||21 квітня 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (19459) 1998 HM11||||18 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (19460) 1998 HW13||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19461 Файнґолд (Feingold)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19462 Улісседіні (Ulissedini)||||27 квітня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 19463 Емілістолл (Emilystoll)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19464 Чіарабарр (Ciarabarr)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19465 Амандаруссо (Amandarusso)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19466 Дарсідіґел (Darcydiegel)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19467 Аманданаґі (Amandanagy)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19468) 1998 HO45||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19469) 1998 HV45||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19470 Wenpingchen||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (19471) 1998 HK52||||25 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (19472) 1998 HL52||||27 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 19473 Мерігарднер (Marygardner)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19474) 1998 HJ80||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19475 Міспейджл (Mispagel)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19476 Дендулурі (Denduluri)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19477 Терезаджентц (Teresajentz)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19478 Джейміфлорес (Jaimeflores)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19479) 1998 HG97||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19480) 1998 HJ100||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19481) 1998 HX101||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (19482) 1998 HL102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (19483) 1998 HA116||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19484 Ванессаспіні (Vanessaspini)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19485) 1998 HC122||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19486) 1998 HW122||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19487 Росскоулмен (Rosscoleman)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19488 Абрамколі (Abramcoley)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19489) 1998 HL149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (19490) 1998 HC150||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (19491) 1998 HG153||||24 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19492) 1998 JT||1998 JT||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (19493) 1998 JY1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 19494 Gerbs||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (19495) 1998 KZ8||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 19496 Джозефбарон (Josephbarone)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 19497 Пінеда (Pineda)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19498) 1998 KG38||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (19499) 1998 KR42||||27 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 19500 Хілларіфулц (Hillaryfultz)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

19400